Deux équipes cyclistes ont porté le nom du constructeur automobile Saturn :
 l'équipe masculine Saturn
 l'équipe féminine Saturn